Белоцерковский Григорий Яковлевич (род. 1945) — советский и белорусский актёр, Народный артист Беларуси (2014).

Биография 
Родился в 1945 году в Алтае в семье рабочего. В 1948 году семья переехала в Минск.

В 1969 году Г. Я. Белоцерковский окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт.

С 3 января 1985 года работает в Могилёвском областном драматическом театре.

Творчество 
 «Вечер» А. Дударева — Мультик
 «Праздничный сон или женитьба Миши Бальзаминова» А. Н. Островского — Лукьян Лукьяныч Чебаков
 «Очень простая история» М. Ладо — Сосед
 «Костюмер» Р.Харвуда — Норман
 «В открытом море» С.Мрожека — Средний Обломок
 «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова — Лев
 «Венчание» Ж.Ануя — Отец
 «Изобретальная возлюбленная» Лопе де Вега — Эрнандо
 «Люти+Капитан» А.Дударева — Капитан
 «Принцесса Турандот» К.Гоцци — Тимур
 «Воспоминание о Вавилоне» Е.Поповой — Лапушинский
 «Трёхгрошовая опера» Б.Брехта — Браун
 «Тартюф» Мольера — Оргон
 «Легенда о Машеке» С.Ковалева — Гвозд
 «Слепой, хромой и старая девушка» А.Никколаи — Либеро Бокка
 «Дон Хиль — зеленые штаны» Тирсо де Молина — Кинтано
 «Приходи и уводи» Н.Птушкиной — Старик

Фильмография 
 1967 — И никто другой — приятель Юры
 1974 — Мы — хлопцы живучие — Максим, участковый
 1981 — Раскиданное гнездо — эпизод
 1992 — Крест на земле и луна в небе — Павел Михайлович Третьяков, меценат

Признание и награды 
 1988 — Заслуженный артист Белорусской ССР
 1 июля 2005 — Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь — за высокое исполнительское мастерство, личный вклад в развитие и пропаганду белорусского театрального искусства.
 2014 — Народный артист Беларуси

Примечания

Ссылки 
 Григорий Белоцерковский — Человек с высокой душой
 Григорий Белоцерковский
 Белоцерковский Григорий Яковлевич, Беларусьфильм
 «Пора заняться светлой стороной жизни…»

Выпускники Белорусской академии искусств
Народные артисты Беларуси
Заслуженные артисты Белорусской ССР